L'édition masculine 2014 du tournoi de tennis de Rome se déroule du 12 au  sur terre battue en extérieur. C'est le  de la saison. Novak Djokovic remporte l'épreuve de simple, Daniel Nestor et Nenad Zimonjić celle de double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de Juan Martín del Potro (blessé au poignet), Richard Gasquet, Florian Mayer, Benoît Paire et Gaël Monfils.

Le lundi, le Japonais Kei Nishikori déclare forfait pour le tournoi à la suite d'une douleur au dos l'ayant contraint à abandonner lors de la finale du Masters de Madrid face à Rafael Nadal la semaine précédente. Alejandro Falla le remplace en tant que lucky loser.

Lauréats 
Novak Djokovic remporte son  en simple en battant en finale Rafael Nadal. Il s'agit du  et  sur terre battue du Serbe en carrière. Il remporte donc Rome pour la , soulevant ainsi son  de l'année (après avoir remporté les 2 premiers ATP Masters 1000 du début de saison : Indian Wells et Miami).

Cette victoire lui permet aussi de se rapprocher de Nadal au classement ATP. Rafael Nadal concède quant à lui une troisième défaite sur terre battue avant Roland-Garros, ce qui ne lui était plus arrivé depuis 2004.

En double, Daniel Nestor et Nenad Zimonjić remportent le titre en battant en finale Robin Haase et Feliciano López. Il s'agit de leur  et  respectifs, le  ensemble.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Rome
 Saison 2014 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Rome (WTA 2014) (tournoi féminin)
 Tournois ATP Masters 1000

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2014
Sport en Italie en 2014
Rome
Tennis en mai 2014